Röd kan avse:

 Röd, färgen röd
 Röd, Orusts kommun, en ort
 Röd, Uddevalla kommun, en ort
 Röd (musikalbum), av Kent
 Röd (film, 2022), en datoranimerad långfilm